Хут Ги́бсон:
 Гибсон, Хут (1892—1962) — американский чемпион родео и первый актёр ковбойских фильмов, режиссёр и продюсер.
 Клод «Хут» Гибсон (род. 1939) — американский футболист и тренер, выступавший на позиции корнербека за команды «Сан-Диего Чарджерс» и «Окленд Рэйдерс».
 Гибсон, Хут (1921—1958) — американский профессиональный баскетболист, игравший в клубах НБЛ и НБА в 1947—1952 годах.
 Ральф «Хут» Гибсон (1924—2009) — американский летчик-истребитель времён Корейской войны 1950—1953 годов.
 Роберт Ли «Хут» Гибсон (род. 1946) — астронавт НАСА, капитан ВМС США.
 Уэлдон Бэйли «Хут» Гибсон (1917—2001) — экономист и исполнительный директор компании SRI International.